Unsere Zeit steht für
 Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart. Brockhaus, Leipzig 1857–1891. 
 Unsere Zeit (Zeitung), die Wochenzeitung der DKP
 Unsere Zeit (Zeitschrift), eine kommunistische Exilzeitschrift der 1930er Jahre
 Unsere Zeit (Film) (Nuestro Tiempo), international koproduziertes Filmdrama von Carlos Reygadas (2018)